

Geografia

Austria 
 Karlstein an der Thaya – comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)

Germania 
 Karlstein – ex comune ora frazione di Bad Reichenhall, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Karlstein am Main – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Karlstein – antico nome tedesco di Karlštejn, comune nel distretto di Beroun (Boemia Centrale)
 Burg Karlštejn – antico nome tedesco del castello di Karlštejn situato a Karlštejn
 Karlstein – antico nome tedesco di Karlštejn, frazione del comune di Svratouch nel distretto di Chrudim (Pardubice)